Lehfeldt ist der Familienname folgender Personen:
 Franca Lehfeldt (* 1989), deutsche Journalistin
 Hans Lehfeldt (1899–1993), deutsch-amerikanischer Arzt und Sexualreformer
 Joseph Lehfeldt (1804–1858), Verleger, Teilhaber des Verlags von Moritz Veit
 Leonhard Lehfeldt (1834–1876), Jurist und Politiker, Sohn von Joseph Lehfeldt
 Mille Hoffmeyer Lehfeldt (* 1976), dänische Schauspielerin
 Paul Lehfeldt (1848–1900), Kunsthistoriker, Sohn von Joseph Lehfeldt
 Werner Lehfeldt (* 1943), Slawist

Siehe auch:
 Lefeldt
 Lefeld